Evropští demokraté může znamenat:
 českou politickou stranu SNK Evropští demokraté, SNK ED a bývalou českou politickou stranu Evropští demokraté, ED (která se sloučila s SNK)
 politickou skupinu („podskupinu“) Evropští demokraté, ED – European Democrats, ED   – část politické skupiny Evropského parlamentu Evropská lidová strana (Křesťanští demokraté) a Evropští demokraté – EPP-ED 

Viz též evropské politické strany:
 EUDemokraté – EUDemocrats, EUD 
 Evropská demokratická strana – Parti démocrate européen / European Democratic Party, PDE/EDP